Squires ist der Familienname folgender Personen:
 Donald F. Squires (1927–2017), US-amerikanischer Meeresforscher und IT-Fachmann 
 Emily Squires (1941–2012), US-amerikanische Regisseurin und Drehbuchautorin
 Gerald Squires († 2015), kanadischer Künstler
 Greg Squires (* 1988), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Hayley Squires (* 1988) britische Schauspielerin und Bühnenautorin
 Henry Squires (1825–1907), US-amerikanischer Sänger

 Richard Squires (1880–1940), kanadischer Politiker
 Scott Squires (* 1956), VFX Supervisor

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Squires (Missouri)
 Squires (Ohio)
 Squires (South Carolina)

Squires steht auch für:
 The Squires, eine kanadische Band, siehe Neil Young
 eine amerikanische Begleitband von Curtis Knight, siehe Jimi Hendrix

Siehe auch:
 Squires-Gletscher, Gletscher im Palmerland, Antarktika
 Squires Peak, Berg im Palmerland, Antarktika
 Virginia Squires, ehemaliger US-amerikanischer Basketballverein
 Squire
 Squyres